Кубок Німеччини з футболу 1940 — 6-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині.
У фінальному етапі брали участь 64 команди (у зв'язку з анексією Австрії Третім Рейхом участь брали і австрійські клуби). Переможцем кубка Німеччини вперше став Дрезднер.

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 1940 (перегравання)

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня 1940

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня 1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 вересня 1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 вересня 1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 вересня 1940 (перегравання)

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня 1940

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 жовтня 1940

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 1940

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Сайт футбольної історії rsssf.com  

1940
Німеччина